Le tournoi Pacific Indoors est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1967 se dispute à San Rafael du 22 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Patti Hogan.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis Pacific Indoors

Navigation 

Pacific
Tennis aux États-Unis en 1967
Sport en février 1967